Sezon NHL 1988/1989 – 72 sezon gry National Hockey League. Mistrzostwo zdobyła drużyna Calgary Flames ze Smythe Division.

Wyniki 

Note: GP = Liczba rozegranych meczów, W = Liczba wygranych meczów, L = Liczba przegranych meczów, T = Liczba remisów w meczach, Pts = Liczba punktów, GF = Liczba strzelonych bramek, GA = Liczba bramek straconychUwaga: Drużyny zakwalifikowane do fazy play-off zostały zapisane pogrubionną czcionką.

Bibliografia 

hockey reference (ang.)

Sezony NHL
1988 w hokeju na lodzie
1989 w hokeju na lodzie